Канаки:

 Канаки — коренные народы Меланезии, проживающие в Новой Каледонии.
  — самоназвание коренных жителей Гавайских островов, распространённое европейцами на туземцев всех островов Тихого океана.

Примечания